

Geografia 
 Borrello – comune italiano della provincia di Chieti, in Abruzzo
 Borrello – quartiere del comune italiano di Belpasso, in provincia di Catania, in Sicilia
 Isola Borrello – isola antartica facente parte dell'arcipelago Windmill
 Laureana di Borrello – comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria

Persone 
 Brandon Borrello – calciatore australiano di origine italiana
 Carlos Borrello – allenatore di calcio argentino
 Roberto Borrello – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro 
 Borrello – famiglia nobile italiana